

Biografia 
Judith Fernández è nata il 2 aprile 2001 ad A Coruña, nella comunità della Galizia (Spagna), ha trascorso la sua infanzia tra Corcubión ed Edimburgo (in Scozia) e oltre allo spagnolo e il galiziano, parla fluentemente l'inglese.

Carriera 
Judith Fernández nel 2004 è stata scritturata per il programma televisivo Vivir el Fòrum. Nel 2013 ha fatto la sua prima apparizione come attrice nella serie Vespre a la 2. Successivamente ha iniziato a recitare a teatro nelle opere Hansel, Electra from euripedes e Jesus Christ Superstar, tutte dirette da Susana Crespo.

Nel 2016, a quattordici anni, è tornata in Spagna dove è stata scelta per interpretare il ruolo della protagonista Iria nella serie Augasquentes. Successivamente ha deciso di iscriversi in recitazione presso la facoltà d'arte drammatica dell'Università di Madrid.

Nel 2019 ha avuto un ruolo nel film Dolorosa Gioia diretto da Gonzalo López. Nel 2021 è stata scelta da TVE per interpretare il ruolo di Azucena Quiñonero nella settima stagione della soap opera in onda su La 1 Una vita. Nello stesso anno ha partecipato al video musicale Triángulo Inverso. Nel 2022 ha recitato nella seconda stagione della serie La unidad.

Nel 2022 ha interpretato il ruolo di Lis nel film La casa entre los cactus diretto da Carlota González-Adrio. Nello stesso anno ha recitato nelle serie Santo (nel ruolo di Lucía Millán) e in Apagón (nel ruolo di Sara).

Filmografia

Cinema 
 Dolorosa Gioia, regia di Gonzalo López (2019)
 La casa entre los cactus, regia di Carlota González-Adrio (2022)

Televisione 
 Vespre a la 2 – serie TV (2013)
 Augasquentes – serie TV (2016)
 Una vita (Acacias 38) – soap opera, 80 episodi (2021)
 La unidad – serie TV (2022)
 Santo – serie TV, 8 episodi (2022)
 Apagón – serie TV (2022)

Videoclip musicali 
 Triángulo Inverso (2021)

Teatro 
 Hansel, diretto da Susana Crespo
 Electra from euripedes, diretto da Susana Crespo
 Jesus Christ Superstar, diretto da Susana Crespo

Programmi televisivi 
 Vivir el Fòrum (2004)
 Telediario (La 1, 2012)

Doppiatrici italiane 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Judith Fernández è stata doppiata da:
 Laura Cherubelli in Una vita

Note

Collegamenti esterni